Пио (Пий) из Пьетрельчины, широко известный как Па́дре Пи́о (; в миру Франческо Форджоне, ; ) — священник и монах итальянского происхождения из ордена капуцинов, почитаемый как католический святой. Известен стигматами и приписываемым ему совершением чудес. Канонизирован 16 июня 2002 года папой Иоанном Павлом II.

Биография 
Франческо Форджоне родился в Пьетрельчине (Кампания) в 1887 году. Он был четвёртым ребёнком в семье из восьми. Семья была небогатой, но отличалась благочестием и набожностью.

Франческо с детства отличался слабым здоровьем. Он мечтал о том, чтобы стать священником и с детства служил алтарником в приходской церкви. Его отец вынужден был эмигрировать в 1898 году в США, чтобы помогать семье, в том числе и чтобы платить за обучение Франческо.

В 1903 году Франческо вступил в новициат францисканцев-капуцинов, годом позже он принял временные обеты в этом ордене. Он взял себе монашеское имя Пио в честь святого папы Пия V, святого покровителя Пьетрельчины. В 1907 году брат Пио принёс вечные монашеские обеты, а в 1910 году он был рукоположен во священники.

Слабое здоровье не позволяет брату Пио исполнять своё служение в монастыре, его постоянно отправляют домой на лечение. Вплоть до 1916 года он, не снимая францисканского хабита, жил в Пьетрельчине, возвращаясь в монастырь лишь периодически. После начала первой мировой войны он периодически призывался в армию, однако всякий раз отправлялся в отпуск по болезни.

В 1916 году он впервые попал в небольшой монастырь в Апулии, в деревне Сан-Джованни-Ротондо, затерянной на склонах Монте-Гаргано. В этом монастыре, за исключением нескольких кратких отлучек в армию в первые годы, он проживёт более 50 лет.

В 1918 году у падре Пио на руках и теле образовались стигматы — раны в местах расположения ран распятого Христа. Стигматы не исчезали у него до самой смерти. Раны, в особенности на руках, сильно кровоточили, что причиняло падре Пио сильные страдания — он носил специальные повязки. Стигматы неоднократно осматривались независимыми врачами, которые не пришли к определённому выводу относительно природы этих ран. Святой Престол поначалу отнёсся к стигматам отца Пио с большим недоверием, монах был на протяжении почти десяти лет с 1923 по 1933 год фактически полностью изолирован от внешнего мира в своей келье, однако, в конце концов, Ватикан признал их сверхъестественное происхождение. Папа Пий XI сказал по этому поводу: «Я не был плохо расположен к падре Пио, я был плохо проинформирован».

Стигматы падре Пио и слухи о совершаемых им чудесах вызвали громадный рост популярности монастыря Сан-Джованни-Ротондо и массовые паломничества. Очередь на исповедь к падре Пио составляла несколько дней. В 1940 году падре Пио и несколько его духовных детей обнародовали проект создания в Сан-Джованни-Ротондо больницы для нуждающихся. Больница была открыта в 1956 году и названа «Дом облегчения страданий» (Casa Sollievo della Sofferenza). Сам падре Пио называл создание этой больницы самым большим делом своей жизни.

Падре Пио умер 22 сентября 1968 года в Сан-Джованни-Ротондо. После смерти стигматы на его теле исчезли. Папа Павел VI в 1971 году писал об отце Пио:
Смотрите, какой он был окружен славой! Сколько приверженцев он нашёл по всему свету. Почему же? Может, он был философом или ученым? Вовсе нет. Просто он смиренно служил мессу и с утра до вечера исповедовал. Как ещё можно определить, кем он был? Господь Иисус отметил его Своими стигматами.

Чудеса 

Падре Пио приписывается совершение множества чудесных деяний и обладание сверхъестественными способностями. В их числе:

 Стигматы на руках, ногах и в боку на местах ран распятого Христа. Некоторые авторы утверждают, что кровь, вытекавшая из стигмат имела приятный цветочный запах.
 Билокация. Одновременное нахождение в двух местах и способность мгновенно переноситься с места на место.
 Предсказания будущего.
 Способность на исповеди «видеть» всю жизнь исповедующегося, мгновенное определение степени его искренности.
 Чудесные исцеления. Наиболее известен случай Джеммы ди Джорджи, девочки, о которой утверждается, что она родилась без зрачков и тем не менее обрела способность видеть после визита к падре Пио.
 Мистические деяния. Пио из Пьетрельчины также приписываются мистические сражения с сатаной, которые имели место по ночам в его монашеской келье .

Прославление 

В 1982 году Святой Престол начал беатификационный процесс по прославлению Пио из Пьетрельчины. Процесс был очень длительным и тщательным, разбиралось большое количество противоречивого материала. Лишь в 1990 году отец Пио был объявлен Слугой Божьим, хотя чаще всего этот титул кандидат получает сразу же после начала беатификационного процесса. В 1997 году отец Пио был объявлен «досточтимым», в 1999 году папа Иоанн Павел II беатифицировал его. После дальнейшего исследования жизни монаха, а также исследования чудес, совершённых, предположительно по его заступничеству, падре Пио был канонизирован 16 июня 2002 года.

В 2008 году мощи св. Пио были эксгумированы и выставлены для почитания паломниками. C марта 2013 года тело отца Пио постоянно выставлено в итальянском городе Сан-Джованни-Ротондо.

Критика 
На протяжении жизни падре Пио подвергался критике, в том числе и со стороны высокопоставленных католических деятелей. Агостино Джемелли, врач-францисканец, один из основателей Католического университета Святого Сердца и чьё имя носит Клиника Джемелли, называл его «невежественный, искалечивший себя психопат, эксплуатирующий народную доверчивость». На этом и подобных отзывах базировался запрет Ватикана на совершение месс и принятие исповедей отцом Пио в период 1923—1933 годов.

Итальянский историк Серджио Луццато утверждал в своей книге, что падре Пио для создания стигматов пользовался фенолом и приводил показания аптекарши, у которой якобы он его купил. Это свидетельство исследовалось Ватиканом в ходе процесса по беатификации, однако, не было признано заслуживающим доверия.

Критике подвергалась также коммерциализация монастыря Сан-Джованни-Ротондо, связанная с культом святого. В частности, епископ города Комо заявил: «Иисус изгнал торгующих из храма, но сейчас я вижу их возвратившимися».

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Иоанном Павлом II

Примечания

Литература 
 А. Немтина. "Падре Пио". М.: Издательство Францисканцев, 2012 
 А. Сикари. Портреты святых. Т. V—VI. М.: Христианская Россия, 2006

Ссылки 

 М. Виновска. Падре Пио. Жизнь и бессмертие. М.: Истина и жизнь, 2000 
 Святой Пио из Пьетрельчины 
 Биография на сайте Ватикана (англ.) 
 Сайт, посвящённый святому (англ.) 
 Сайт, посвящённый святому (итал.) 

Католические святые
Христианские святые XX века
Святые Италии
Капуцины
Беатифицированные Иоанном Павлом II 
Канонизированные Иоанном Павлом II
Канонизированные в XXI веке
Носители стигматов
Католические мистики
Общавшиеся с ангелами
Святые францисканцы